Das German Darts Grand Prix 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 8. bis zum 10. September 2017 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zehnte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war die Maimarkthalle in Mannheim.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 6:3-legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Alan Norris
  Kim Huybrechts
  Jelle Klaasen
  Benito van de Pas
  Ian White
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Rob Cross
  Mervyn King
  Gerwyn Price

Sieger des UK Qualifier
  Robert Owen
  Andy Boulton
  Darren Webster
  Steve Beaton
  Jamie Bain
  Andrew Gilding
  Kyle Anderson
  Jamie Lewis
  Michael Mansell
  Keegan Brown
  Paul Rowley
  Jamie Caven
  Mick Todd
  Nathan Aspinall
  James Richardson
  Richard North
  Mick McGowan
  Ryan Meikle

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Dirk van Duijvenbode
  Zoran Lerchbacher
  Vincent van der Voort
  Ronny Huybrechts
  Jermaine Wattimena
  Michael Plooy
  Jan Dekker
  Tony Martinez

Sieger des Host Nation Qualifier
  Michael Hurtz
  Max Hopp
  Bernd Roith
  Martin Schindler

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 8. September 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Sportveranstaltung in Mannheim